Фудзими:

 Фудзими — город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.
 Фудзими — посёлок в Японии, находящийся в уезде Сува префектуры Нагано.